Saraya steht für:

 Saraya-Jade Bevis (* 1992), britische Profi-Wrestlerin 
 Saraya (Senegal), Stadt im Südsenegal, Region Kédougou
 Saraya (Band), US-amerikanische Hardrock-Band